Az 1974-75-ös első osztályú magyar bajnokságot tizenhatodszor nyerte meg az Újpest, a Honvéd és a Ferencváros előtt.

Az idény közben az MTK és a VM Egyetértés egyesült, új néven MTK-VM, a bajnokság létszáma így 15-re csökkent. Felkészülési tornákat szervezett az MLSZ, Bajnokok Tornája, Balaton Kupa és Tisza Kupa néven. A nyertes csapatok: Vasas, Tatabánya, Békéscsaba.

Csak a Pécsi MSC esett ki, a Kaposvári Rákóczi SC és a Szegedi EOL jutott fel.

Végeredmény 

A bajnok Újpesti Dózsa játékosai
Szigethi Károly (17) – Kolár Endre (25), Harsányi László (25), Horváth József (24), Juhász Péter (21) – Dunai III Ede (28), Tóth András (25) , Nagy László (22) – Fazekas László (22), Bene Ferenc (28), Zámbó Sándor (26).
Játszott még: Fekete László (22), Kellner Jenő (19), Dunai II Antal (14), Rothermel Ádám (13), Törőcsik András (7), Noskó Ernő (5), Sarlós András (4), Borbély Lajos (1), Schumann Péter (1).
Edző: Várhidi Pál

Az ezüstérmes Bp. Honvéd játékosai
Gujdár Sándor (29) – Kelemen József (26), Páncsics Miklós (19), Szűcs Lajos (27), Lukács Sándor (28) – Pál József (29), Kocsis Lajos (28), Pintér Sándor (29) – Weimper István (21), Kozma Mihály (26), Fehérvári János (27).
Játszott még: Bartos Sándor (19), Egervári Sándor (11), Virágh Ernő (10), Morgós Gábor (3), Menyhárt Ernő (1).
Edző: dr. Lakat Károly

A bronzérmes Ferencvárosi TC játékosai
Géczi István (27) – Martos Győző (28), Bálint László (27), Mucha József (23), Megyesi István (26) – Juhász István (26), Szabó Ferenc (24), Nyilasi Tibor (24) – Pusztai László (22), Kelemen Gusztáv (20), Máté János (27).
Játszott még: Takács László (17), Magyar István (16), Rab Tibor (14), Branikovits László (10), Ebedli Zoltán (7), Vépi Péter (3), Onhausz Tibor (2), Domján László (1), Engelbrecht Zoltán (1), Viczkó Tamás (1).
Edző: Dalnoki Jenő

Kereszttáblázat

Díjak

Góllövőlista

Források 
 Mező Ferenc: Futball adattár ()
 Nemzetisport.hu
 Hungary - List of final tables (RSSSF)
 Nemzeti bajnokság, 73. szezon - 1974–75

magyar 1
magyar 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok